Bodē ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Bodē (* 1963), US-amerikanischer Comiczeichner, Tätowierer und Graffitikünstler
 Vaughn Bodē (1941–1975), US-amerikanischer Comiczeichner und Autor

Siehe auch:
 Bode (Begriffsklärung)